Ellinikón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ellinikó (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Ellinikó (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Athínas, 
 Ellinikón (ort i Grekland, Nomós Argolídos), Peloponnesos, 
 Ellinikó Trikolonón, ort, Peloponnesos, Arkadien, 
 Ellinikón (ort i Grekland, Lakonien), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar